Kaczkowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Kaczkowo, un village du powiat d'Inowrocław ;
 Kaczkowo, un village du powiat de Żnin.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kaczkowo, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Kaczkowo, un village.